Оливија Кејт Кук (; Олдам 27. децембар 1993) британска је глумица. Позната је по улози Еме Декоди у серији Мотел Бејтс (2013—2017) и Беки Шарп у мини-серији Вашар таштине (2018). Такође је глумила у хорор филму Призивање духова (2014), драмедији Ја, Ерл и девојка на самрти и научнофантастичном филму Играч број 1 (2018).

Филмографија

Филм

Телевизија

Музички спотови

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1993.
Биографије живих особа
Енглеске глумице
Британске глумице